HMAS Sydney kan avse:

, var en lätt kryssare av Chatham-klass sjösatt 1912, utrangerad 1928 och skrotades
, en lätt kryssare av Leander-klass sjösatt 1934 och sänktes efter en strid med den tyska hjälpkryssaren Kormoran den 19 november 1941. Vraket hittades 2008
, ett lätt hangarfartyg av Majestic-klass sjösatt 1944, utrangerad 1973 och skrotad
, en robotfregatt av Adelaide-klass sjösatt 1980 och för närvarande i aktiv tjänst
, en robotjagare av Hobart-klass planerad att tas i tjänst 2017